Totenstille ist ein Titel deutscher TV-Serienkrimi-Episoden:
 Polizeiruf 110: Totenstille
 Tatort: Totenstille

Siehe auch:

 Todesstille
 Totenruhe